Joseph Roy peut désigner :
 Joseph Roy (1771-1856), un homme politique canadien ;
 Joseph-Edmond Roy (1858-1913), un rédacteur en chef, notaire, homme politique, historien, directeur de revue et fonctionnaire ;
 Joseph-Félix Roy (1893-1955), médecin et homme politique québécois ;
 Joseph-Aurélien Roy (1910-2001), un homme politique.